Krajkova kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Krajkovo, ort,

Tjeckien 

 Krajková, ort, Karlovy Vary,